Norfolk County (Massachusetts), USA
 Norfolk County (Ontario), Canada
 Norfolk County (Virginia) (USA, opgeheven)